Frank Talk, Steve Biko dél-afrikai apartheidellenes aktivista álneve
 Frank Talk, 1984-ben alapított dél-afrikai politikai magazin